Юнхэ (Линьфэнь) (永和) — уезд городского округа Линьфэнь провинции Шаньси (КНР)
 Юнхэ (Синьбэй) (永和) — район города центрального подчинения Синьбэй (Китайская республика)